Josep Sol i Padrís (Barcelona, 1816-1855), advocat, industrial, periodista i polític
 Josep Sol Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet, 1909-1982), escriptor